Irene Palaiologina ist der Name folgender Personen:

* Irene Palaiologina (Bulgarien), Ehefrau des bulgarischen Zaren Iwan Assen III.
 Irene Palaiologina (Trapezunt) (* ~1315, † nach 1341), Kaiserin von Trapezunt
 Irene Palaiologina (Byzanz) († ~1391), byzantinische Kaisergattin